Goraj (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Goraj (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Biłgorajski
 Goraj (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Międzyrzecki
 Goraj (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Sztumski
 Goraj (powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Czarnkowsko-Trzcianecki
 Goraj (powiat Kolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kolski